Tour de l'Avenir 2021 var den 57. udgave af det franske etapeløb Tour de l'Avenir, også kendt som ungdommens Tour de France. Cykelløbets ti etaper blev kørt fra 13. august til 22. august 2021. Løbet var en del af UCI Nations' Cup U23. Den oprindelige 57. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Samlet stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 

2021
Cykelløb i 2021